Spöl (beek), een rivierbeek in Italië en Zwitserland.
 Spöl (streekmuziek), een Nederlandse band die zong in het Achterhoeks.